Il singolare del torneo di tennis Eisenach Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Frode Andersen che ha battuto in finale Francisco Costa 7-65, 6-3.

Teste di serie 

 Michel Kratochvil (primo turno)
 Federico Browne (primo turno)
 Michal Tabara (quarti di finale)
 Tomas Behrend (quarti di finale)

 Emilio Benfele Álvarez (secondo turno)
 Andrej Stoljarov (secondo turno)
 Petr Kralert (secondo turno)
 Jens Knippschild (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Eisenach Challenger 2000